РЕТ — российская компания-ретейлер . Полное наименование — компьютерная фирма «РЕТ». Российская сеть супермаркетов по продаже компьютерной техники и периферии. Центральный офис компании расположен в Воронеже. В официальных источниках основатели компании никогда не раскрывали, откуда произошло название фирмы, но упоминали случаи копирования своего названия другими фирмами.

Собственники и руководство 
 Владимир Михайлович Колыхалин — коммерческий директор.
 Дмитрий Рудольфович Лапыгин — директор по экономике.

Деятельность 
 В 2005 году фирма РЕТ совместно с российским представительством компании Intel открыла в Воронеже центр серверной компетенции.
 В 2006 году фирма РЕТ совместно с компанией Merlion открывала в Воронеже магазины под брендом «Позитроника». Однако данный проект был свернут.
 Есть мнение, что в 2006 году приближенные к фирме РЕТ люди обращались в ФАС по Воронежской области с жалобами на недостоверную рекламу регионального магазина  сети супермаркетов цифровой техники «КЕЙ».
 В 2008 году фирма РЕТ вошла в тройку крупнейших региональных IT-компаний России
 По данным рейтинга CNews Analitics TOP-50 крупнейших ИТ-компаний России, РЕТ занимает 45 место по результатам 2010 года.
 Единственная в Центрально-Чернозёмном регионе компания, вошедшая в список 25 лучших региональных ИТ-компаний России рейтинга CRN News (четыре раза подряд по результатам 2010, 2008, 2006 и 2003 годов). Всего компания РЕТ входила в итоговый список победителей рейтинга CRN/RE шесть раз из семи возможных .
 В 2010 году владельцы фирмы РЕТ приобрели акции старейшего в Воронеже торгового центра «ЦУМ-Воронеж». Покупка объяснялась «диверсификацией бизнеса». В конце 2011 года  представитель фирмы РЕТ возглавил «ЦУМ-Воронеж». В настоящее время на месте ЦУМа построен торгово-офисный центр с пятизвездным отелем Marriott. Запуск проекта - начало 2015 года.
 В 2011 году РЕТ вошёл в список действующих членов Ассоциации предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области.
 РЕТ входит в Воронежский союз потребителей «Компас».
 РЕТ является крупнейшим в регионе партнёром Microsoft.
 РЕТ является одной из региональных компаний без офиса в Санкт-Петербурге и Москве.

Примечания

Ссылки 
 

Торговые сети
Торговые сети России
Компании розничной торговли России
Компании, основанные в 1994 году
Сети магазинов электроники и бытовой техники
Компании по алфавиту